BQD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Búðardalur (Islanda)
 bqd – codice ISO 639-3 della lingua bung